Patrick Bernard est un ethnographe, spécialiste des peuples menacés, également, auteur, réalisateur de films documentaires ethnographiques il est le fondateur d'ICRA International, du Fonds Mondial pour la sauvegarde des Cultures Autochtones, des éditions et productions audiovisuelles Anako, et de la Fondation Anako. Réalisateur de nombreux films de télévision, conférencier aux tribunes de Connaissance du Monde, d'Exploration du Monde et des Grands Explorateurs, Membre de la Société des Explorateurs Français, il a mis en place la Péniche Anako des cultures du monde sur le bassin de la Villette à Paris ainsi que l'ethno-musée Anako du Château de Verrière à Bournand dans le Val de Loire.

Liens externes 
 ICRA International
 Fondation Anako
www.fondation-anako.org

Ethnographe